Те́бас (, ) — испанская и португальская фамилия и топоним. Известные носители:

  (1721—1811) — бразильский архитектор.
 Сориано Тебас, Альберто (1915—1981) — аргентинский и уругвайский композитор, музыковед и фольклорист.
 Тебас Морено, Хавьер (род. 1962) — испанский спортивный функционер.

Топоним 
 Нова-Тебас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.

См. также 
 УЛИМ-Тебас